Никола́й Ма́ркин: Маркин, Николай Александрович (1921—2022) — советский художник.
 Маркин, Николай Васильевич (1920—1943) — Герой Советского Союза.
 Маркин, Николай Григорьевич (1893—1918) — российский революционер.
 Маркин, Николай Иванович (1907—1978) — советский инженер-изобретатель.
 Маркин, Николай Петрович (1925—1994) — Герой Советского Союза.